Florian Sirieix (1984-). un auteur de jeux de société français ;
 Laure Sirieix, une actrice française ;
 Pantxi Sirieix, (1980- ), un footballeur français.

 Sirieix, pseudonyme de Bruno Pochesci, écrivain et auteur compositeur franco-italien.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien